Numele Berezovschi sau Berezovski se poate referi la:
Boris Berezovski, pianist rus
Boris Berezovski, om de afaceri rus
Maksim Berezovskîi, compozitor și violonist ucrainean
Mihail Berezovschi, compozitor român